Pleasant Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Prairie Township (Minnesota)
 Pleasant Prairie Township (North Dakota)